Мартинец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мартинец, Борис (род. 1988) — хорватский фигурист выступающий в одиночном разряде.
 Мартинец, Патрик (род. 1971) — бывший чешский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего.